De Beker van Finland 2001 (Fins: Suomen Cup) was de 47ste editie van dit voetbalbekertoernooi dat door de Finse voetbalbond (SPL) werd georganiseerd. Het toernooi eindigde op 12 november met de finale in het Tammela Stadion in Tampere. De finale werd uitgesteld en verplaatst naar Tampere, omdat het veld in het Finnair Stadium in Helsinki onbespeelbaar was door winterse omstandigheden. Atlantis FC won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door Tampere United met 1-0 te verslaan. Het enige doelpunt kwam op naam van Adriano.

Schema

Zie ook
Veikkausliiga 2001
Fins voetbalelftal in 2001

2001
Finland